ConIFA World Football Cup — международный футбольный турнир, проводимый организацией Confederation of Independent Football Associations для команд, являющихся её членами. Иногда в СМИ турнир, ошибочно, именуется как «чемпионат мира по футболу среди команд непризнанных государств». Проходит с периодичностью раз в два года. Турнир фактически заменил VIVA World Cup, проводившийся организацией NF-Board В июне 2014 года в шведском городе Эстерсунде прошёл первый турнир.

История

Первый кубок 

Первый чемпионат ConIFA прошёл с 1 по 8 июня 2014 года в шведском Эстерсунде (лен Емтланд). Открытие турнира состоялось 31 мая. В турнире приняли участие 12 сборных. Вначале планировалось, что это будут сборные Абхазии, Ассирии, Дарфура, Занзибара, Курдистана, Лапландии, Нагорного Карабаха, острова Мэн, Окситании, Падании, Тамилии и Южной Осетии. Позже команда Занзибара из-за проблем с получением шведских виз была заменена на сборную графства Ницца. Именно сборная графства Ницца и стала победителем турнира. Второе место заняла сборная острова Мэн, третье — сборная Ассирии.

Параллельно с чемпионатом с 5 по 7 июня в Эстерсунде прошёл фестиваль, посвящённый культуре коренного населения этого региона Швеции — южных саамов.

Второй кубок 

Второй розыгрыш чемпионата ConIFA прошёл в Абхазии с 28 мая по 6 июня 2016 года на двух стадионах — «Динамо» в Сухуме и стадионе имени Даура Ахвледиани в Гагре. Победу одержала Сборная Абхазии, одолевшая по пенальти в финале сборную Пенджаба. Третье место заняла сборная Северного Кипра, одолев Паданию.

Победители и призёры

См. также 
 Confederation of Independent Football Associations
 ConIFA European Football Cup
 VIVA World Cup

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Соревнования национальных сборных по футболу
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА